Dans la mythologie grecque, Astérodia (en grec ancien  ou  / ) peut désigner plusieurs personnages féminins :

 Astérodia, une nymphe du Caucase, épouse du roi de Colchide Éétès ;
 Astérodia, une fille de Déionée roi de Phocide ;
 Astérodia, l’épouse d’Endymion ;
 Astérodia, une fille d’Eurypyle (fils de Télestor), l'épouse d’Icarios et la mère de Pénélope.

Notes